Грибовщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Грибовщина — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Грибовщина — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Грибовщина — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Грибовщина — деревня в Несвижском районе Минской области.